En architecture, le cul-de-lampe est un type de console.
 En typographie, un cul-de-lampe est un ornement triangulaire placé en bas d'une page de fin de chapitre ou de livre. Le cul-de-lampe désigne aussi l'arrangement décoratif d'un texte qui va en diminuant, d'une ligne à l'autre, jusqu'à ne plus former qu'une pointe sur la dernière ligne.
 En fonderie et plus particulièrement en fonderie d'artillerie, le cul-de-lampe est la partie arrière du canon comprenant le relief de la culasse et du bouton.